Иман — многозначное понятие:

 Иман — убеждение в правильности исламских догматов.

Топоним 
 Иман — название города Дальнереченска в Приморском крае до 1972.
 Иман — название реки Большая Уссурка в Приморском крае до 1972.
 Иман — река в Томской области, возле деревни Яр
 Иманбурлык — река в Казахстане.

Имя 
 Иорданская принцесса Иман бинт ал-Хуссейн (Iman bint Al Hussein)
 Иман Абдулмаджид, американская фотомодель сомалийского происхождения

Фамилия (прозвище) 
 Бахчи Иман — булгарский поэт.
 Фадиль Иман — фотомодель.
 Шанель Иман — фотомодель.